Бартер:
 Бартер — торговля путём прямого обмена товарами или услугами, без участия денег, договор мены.

Фамилия 
 Бартер, Ричард (1802—1870) — ирландский врач.

Название 
 Бартер — остров в море Бофорта.
 «Бартер» — аэропорт на острове Бартер.